Luzerner steht für:
 die Einwohner der Stadt Luzern
 die Einwohner des Kantons Luzern

Siehe auch: